Рэ́кхем () — английская фамилия. Известные носители:

 Рэкхем, Джек (1682—1720) — пират начала XVIII века.
 Рэкхем, Нил — исследователь продаж и проблем маркетинга, лектор и автор нескольких книг, техники продаж SPIN.
 Рэкхем, Артур (1867—1939) — английский художник-иллюстратор.